Richebourg puede referirse a: 

 Richebourg, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Richebourg, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Richebourg, comuna francesa situada en Yvelines.